Ватаци — дворянский род.

История

Известные представители 
 Ватаци, Александр Иванович (1810—1886) — русский военный деятель, генерал от артиллерии, директор Воронежского кадетского корпуса.
 Ватаци, Александр Александрович (1852—1933) — русский военный и государственный деятель, Санкт-Михельский и Костромской губернатор.
 Ватаци, Эммануил Александрович (1856—1920) — русский государственный деятель, товарищ министра внутренних дел, сенатор.
 Ватаци, Владимир Александрович (1860—?) — русский генерал, герой русско-японской войны.

Ватаци